Bárrio pode ser:

Bárrio (Alcobaça) - freguesia no concelho de Alcobaça, Portugal
Bárrio (Ponte de Lima) - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal

Barrio

de:Bárrio
gl:Barrio